Okręty US Navy o nazwie USS "Dekanawida":
 Pierwszy  był holownikiem. W służbie w latach 1942-46.
 Drugi  jest holownikiem. Obecnie w służbie.

Dekanawida